Косачи — название населённых пунктов и фамилия.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Косачи — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Косачи — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Косачи — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Косачи — посёлок в Козульском районе Красноярского края.

Фамилия 
 Косачи (род) — феодальный род в средневековой Боснии и Герцеговине.